Guest steht für:

 Guest (Weitenhagen), einen Ortsteil der Gemeinde Weitenhagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Guest-Halbinsel, Halbinsel an der Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 (4325) Guest, Hauptgürtelasteroid

Guest ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Guest (1920–2006), US-amerikanische Lyrikerin, Schriftstellerin und Kunstkritikerin
 Charlie Guest (* 1993), britische Skirennläuferin
 Charlotte Guest (1812–1895), britische Übersetzerin
 Chaz Guest (* 1961), US-amerikanischer Künstler
 Christopher Guest (* 1948), anglo-amerikanischer Schauspieler, Autor, Regisseur, Komponist und Musiker
 Christopher Guest, Baron Guest (1901–1984), britischer Jurist

 Freddie Guest (1875–1937), britischer Politiker und Polospieler
 Irene Guest (1900–1970), US-amerikanische Schwimmerin 

 James A. Guest (* 1940), US-amerikanischer Anwalt und Politiker
 Joanne Guest (* 1972), britisches Fotomodell, Journalistin und Moderatorin
 John Guest (1906–1972), kanadischer Ruderer
 John Josiah Guest (1785–1852), britischer Unternehmer
 Judith Guest (* 1936), US-amerikanische Schriftstellerin

 Nicholas Guest (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Richard Guest (1918–2012), englischer Rugby-Union-Spieler
 Rob Guest (1950–2008), australischer Theaterschauspieler, Sänger und Moderator
 Val Guest (1911–2006), britischer Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Gest
 Güst
 Gueste